Горуша може да се отнася за:

 Горуша, на гръцки Войо, планина в Егейска Македония, Гърция;
 Горуша, на гръцки Войо, дем в Област Западна Македония, Гърция;
 Горуша, река в Босна и Херцеговина;
 Горуша, село в Босна и Херцеговина.